Films:
 Fright Night (1985), een Amerikaanse film uit 1985 van Tom Holland
 Fright Night Part II, een Amerikaanse film uit 1988 van Tommy Lee Wallace (het vervolg van de film uit 1985)
 Fright Night (2011), een film uit 2011 van Craig Gillespie
 Fright Night (1947), een film uit 1947 van Edward Bernds

Muziek:
 Fright Night (band), Russische rockband
 Fright Night (J. Geils Band), het titelnummer van de gelijknamige film uit 1985
 Fright Night (Stratovarius), een muziekalbum uit 1989 van Stratovarius

Overige:
 Fright Night (Amiga), een computerspel uit 1988